Rothe är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bendt Rothe(1921–1989), dansk skådespelare, regissör, författare  och advokat
 Georg Rothe (1691–1758), tysk matematiker
 Gottfried Christian Rothe (1708–1776), tysk teolog
 Hagen Rothe (född 1990), tysk roddare
 Heinrich August Rothe (1773–1842), tysk matematiker
 Hermann Rothe (1882–1923), österrikisk matematiker
 Johann Andreas Rothe (1688–1758), tysk präst
 Richard Rothe (1799–1867), tysk teolog
 Tyge Rothe (1731–1795), dansk skriftställare
 Viggo Rothe (1814–1891), dansk ingenjör
 Vilhelm Rothe (1800–1878), dansk präst

Tyska efternamn